La Pervaja liga 1997 fu la sesta edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vide la vittoria finale dell', che venne promosso in Vysšaja Liga.

Stagione

Novità 
Fu l'ultimo anno con il nome (eredità sovietica) di Pervaja liga: dalla successiva stagione la categoria fu chiamata Pervyj divizion.

Dalla Pervaja liga 1996 vennero promossi in Vysšaja Liga la , lo  e il , mentre vennero retrocessi in Vtoraja liga la , l', lo , il  e lo . Dalla Vysšaja Liga vennero retrocessi l', l' e il , mentre dalla Vtoraja liga vennero promossi il , l', il , il  e l'.

Prima dell'inizio del campionato l'Ėnergija-Tekstil'ščik Kamyšin cambiò denominazione in , il Lada Dimitrovgrad in , il Lada Togliatti in .

Formula 
Le 22 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 42 giornate: venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La prima classificata veniva promossa direttamente in Vysšaja Divizion, in vista di una riduzione dell'organico della nuova Vysšaja Divizion, mentre le ultime cinque classificate venivano retrocesse direttamente in Vtoroj divizion.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vysšaja Divizion 1998.
      Retrocessa in Vtoroj divizion 1998.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1997
 Kubok Rossii 1997-1998
 Vtoraja liga 1997

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1997
1997